Иванов () — село на Украине, находится в Калиновском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521682803. Население по переписи 2001 года составляет 4628 человек. Почтовый индекс — 22432. Телефонный код — 4333.
Занимает площадь 5,771 км².

В селе действует храм Святителя Николая Чудотворца Калиновского благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Янов переименовано в Иванов.

Известные уроженцы 
В селе родились Герой Советского Союза Афанасий Свинарь, контр-адмирал Василий Журавель и писатель-сатирик Олег Чорногуз.

Адрес местного совета 
22432, Винницкая область, Калиновский р-н, с. Иванов, ул. Свинаря, 17, тел. 3-73-71; 3-73-94

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Калиновского района